Nen peut être :
 la Nen, rivière de Chine ;
 Nen, technique tirée du manga Hunter × Hunter ;
 Nicolas Le Nen, officier français (1966 -).